Индийская гробница

 «Индийская гробница» — роман 1918 года немецкой писательницы Теа фон Гарбоу.
 Индийская гробница — немой фильм 1921 года немецкого режиссёра Джо Мэя, экранизация романа Теа фон Гарбоу.
 Индийская гробница — приключенческий фильм 1938 года немецкого режиссёра Рихарда Айхберга.
 Индийская гробница — приключенческий фильм немецкого режиссёра Фрица Ланга, снятый в 1959 году по мотивам романа Теа фон Гарбоу.